Купата на УЕФА 1992/93 е 22-рото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Шампионска лига 1992/93
 Купа на носителите на купи 1992/93

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1992/93

Лига Европа